Masvidal ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Tomás Boza Masvidal (1915–2003), kubanischer Geistlicher
 Jorge Masvidal (* 1984), US-amerikanischer MMA-Kämpfer
 Paul Masvidal (* 1971), US-amerikanischer Musiker, Mitglied der Band Cynic